Harjowinangun (Balapulang)
 Harjowinangun (Dempet)
 Harjowinangun (Godong)
 Harjowinangun (Japah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing